Злынка — топоним:

Россия 
 Злынка — город в Брянской области.
 Злынка — железнодорожная станция на линии Брянск — Гомель (в пгт Вышков Злынковского района Брянской области).
 Злынка — река в Брянской области, приток Ипути.
 Злынка — река в Орловской области, приток Нугри.

Украина 
 Злынка — село в Маловисковском районе Кировоградской области.